Кеннелли () — фамилия.

Известные носители 
  (1912—2005) — американская писательница.
  (1861—1939) — американский электроинженер, обладатель Медали Почёта Института радиоинженеров (1932) и Медали Эдисона (1933), президент Американского института электроинженеров (1898—1900) и Института радиоинженеров (1916).
  (род. 1936) — американский политик, член Палаты представителей США (1982—1999).
  (род. 1936) — ирландский поэт.
  (род. 1978) — американская сёрфингистка, занявшая 2-е место в Мировом туре Ассоциации профессиональных сёрфингистов 2003 года, диджей.
  (1887—1961) — американский политик, мэр Чикаго (1947—1955).
  (Мэтью Люк Кеннелли; р. 1989) — австралийский бейсболист, чемпион Австралийской бейсбольной лиги в составе клуба «Перт Хит» (2011—2012, 2014—2015), игрок сборной Австралии, брат бейсболистов Сэма и Тима Кеннелли.
  (род. 1979) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Керри» (2000), сын игрока в гэльский футбол Тима Кеннелли, брат Тейга Кеннелли.
  (Патрик Джон Кеннелли; 1900—1981) — австралийский политик, член Сената Австралии (1953—1971).
 Кеннелли, Райан (род. 1975) — американский пауэрлифтер.
 Кеннелли, Ричард (род. 1965) — американский гребец, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1988 года в распашной гребле четвёрками без рулевого.
 Кеннелли, Сэм (Сэмюэл Рима Бэйли Кеннелли; р. 1996) — австралийский бейсболист, чемпион Австралийской бейсбольной лиги в составе клуба «Перт Хит» (2014), брат бейсболистов Мэтта и Тима Кеннелли.
  (род. 1981) — игрок в австралийский и гэльский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сидней» (2005), чемпион Ирландии в составе клуба «Керри» (2009), победитель Международной серии в составе сборной Ирландии (2001, 2004, 2011), сын игрока в гэльский футбол Тима Кеннелли.
  (Тимоти Джеймс Кеннелли; р. 1986) — австралийский бейсболист, чемпион Австралийской бейсбольной лиги в составе клуба «Перт Хит» (2011—2012, 2014—2015), игрок сборной Австралии, брат бейсболистов Мэтта и Сэма Кеннелли.
  (1954—2005) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Керри» (1975—1976, 1978—1981, 1985—1986).